

Geografia

 Fallon – comune dell'Alta Saona

 Contea di Fallon (in inglese Fallon County) – contea del Montana
 Fallon – census-designated place della Contea di Prairie, Montana
 Fallon – capoluogo della Contea di Churchill, Nevada
 Fallon Station – census-designated place della Contea di Churchill, Nevada

Persone
 Jimmy Fallon (1974) – attore, comico e conduttore televisivo statunitense
 John Fallon (1940) – calciatore scozzese, di ruolo portiere
 Martin Fallon uno degli pseudonimi di Jack Higgins (1929) – scrittore britannico
 Rory Fallon (1982) – calciatore neozelandese, di ruolo centrocampista
 Siobhan Fallon Hogan (1961) – attrice statunitense
 Tiffany Fallon (1974) –  modella statunitense
 William J. Fallon (1944) – ammiraglio statunitense